Грехи отцов:
 Грехи Отцов (группа) — рэп-группа из Санкт-Петербурга.
 Грехи отцов (телесериал) — российский телесериал, снятый в 2004 году.